Alain Bernard (danser) (1932-2012), een Zwitserse danser en balletmeester
 Alain Bernard (wielrenner) (1947-), een Franse wielrenner
 Alain Bernard (voetballer) (1953-2019), een Franse voetballer
 Alain Bernard (pianist) (1959-), een Franse pianist, componist en komiek
 Alain Bernard (zwemmer) (1983-), een Franse zwemmer
 Alain Bernard (onderzoeker), een Franse onderzoeker